Quartier Saint-Mathieu désigne les quartiers de différentes villes :
 quartier Saint-Mathieu (Perpignan), un quartier du centre ancien de Perpignan ;
 quartier Saint-Mathieu (Quimper), un quartier de Quimper en Finistère ;
 quartier Saint-Mathieu (Grasse), un quartier de Grasse à vocation agricole ;
 quartier Saint-Mathieu (Morlaix), un quartier au centre de Morlaix, en Bretagne ;
 quartier Saint-Mathieu (Bernex), un quartier situé à Bernex en Suisse.